Logie steht für:

Schottische Ortschaften:
 Logie (Dundee), ein Stadtteil von Dundee
 Logie (Fife), Ortschaft in Fife
 Logie (Moray), eine Ortschaft in Moray

Personen:
 Jan Logie (* 1969), neuseeländische Politikerin
 Jimmy Logie (1919–1984), schottischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 -logie, Suffix
 Logie Award, Fernsehpreis
 Logie Coldstone, Ortschaft in der schottischen Council Area Aberdeenshire und Hauptort des gleichnamigen Parish
 Logie-Gletscher, Gletscher in der antarktischen Ross Dependency